Руй Педру Карвалью Виньяш (; род. , Собраду, муниципалитет Валонгу, Португалия) — португальский профессиональный шоссейный велогонщик.

Карьера

Достижения 
2016
 1-й на Вуэльта Португалии — ГК
2017
 2-й на Чемпионате Португалии по шоссейному велоспорту в групповой гонке
 3-й на Классика Примавера

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики по алфавиту
Велогонщики Португалии